peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 Come Fly with Me, une chanson de Frank Sinatra sortie en 1957.

Album 

 Come Fly with Me, un album de Frank Sinatra sorti en 1958 ;
 Come Fly with Me, un album et DVD de Michael Bublé sorti en 2004.

Cinéma 

 Come Fly with Me, un film de Henry Levin sorti en 1963
 Come Fly with Me, un film de Richard Chen Yao-Chi sorti en 1976.

Télévision 
 Come Fly with Me, une série britannique diffusée en 2010.

Sport
 Come Fly with Me, une vidéo sportive consacrée à Michael Jordan en 1989.